Världsmästerskap 2018 kan avse:

Formel 1-VM 2018
Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2018
Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2018
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2018
Världsmästerskapen i badminton 2018
Världsmästerskapen i bordtennis 2018
Världsmästerskapen i brottning 2018
Världsmästerskapen i orientering 2018
Världsmästerskapet i fotboll 2018
Världsmästerskapet i bandy för herrar 2018
Världsmästerskapet i bandy för damer 2018
Världsmästerskapet i basket för herrar 2018
Världsmästerskapet i basket för damer 2018
Världsmästerskapen i konståkning 2018
Världsmästerskapen i kortbanesimning 2018
Världsmästerskapen i skidflygning 2018
Världsmästerskapet i innebandy för herrar 2018
Världsmästerskapet i landhockey för herrar 2018
Världsmästerskapet i landhockey för damer 2018
Världsmästerskapet i volleyboll för herrar 2018
Världsmästerskapet i volleyboll för damer 2018
World Touring Car Championship 2018
Världsmästerskapet i ridsport 2018